Bieg na 30 km kobiet stylem dowolnym podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1998 w Nagano został rozegrany 20 lutego. Wzięło w nim udział 68 zawodniczek z 25 państw. Mistrzynią olimpijską na tym dystansie została Rosjanka Julija Czepałowa.

Wyniki

Bibliografia 
  

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998